Andréj Andréevič Kozlóv – banchiere russo
Andrej Vladimirovič Kozlov – calciatore russo
Andrej Vasil'evič Kozlov – ex calciatore e allenatore russo
Andrej Valer'evič Kozlov – sollevatore di pesi russo
Andrej Kozlov – tennista russo